La UEFA-CAF Meridian Cup 2005 va tenir lloc a Turquia

Seleccions 
Vegeu UEFA-CAF Meridian Cup 2005 (Seleccions)

Resultats 
 0-7 
 0-3  
 1-0  
 3-2  
 4-0  
 2-1  
 0-4  
0-0  
 1-3  
 0-1  
 2-0  
 1-0  
 3-1  
 0-0  
 0-1  
 1-4

Classificació final 

UEFA-CAF Meridian Cup
Competicions futbolístiques del 2005